Oakland Oaks – nieistniejący klub koszykarski ligi ABA, w latach 1970–1976 noszący nazwę Virginia Squires
 Oakland Oaks – nieistniejący klub baseballowy